Ралли Польши 1973 года (официально 33rd Polish Rally) — седьмой этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 33-й Ралли Польши в истории, проходивший с 12 по 15 июля. Этап проходил на смешанном гравийно-асфальтовом покрытии. Общая протяженность спецучастков была 734 км.

Войдя в календарь первого сезона чемпионата мира, Ралли Польши в дальнейшем на 36 лет исчезло из расписания самого престижного раллийного соревнования. Ралли Польши 1973 года примечательно тем фактом, что из 62-х стартовавших экипажа только три добрались до финиша, что позволило команде Fiat впервые в сезоне одержать победу. Столь большое количество сошедших в гонке ведущих пилотов и команд привело к тому, что добравшийся до финиша вторым Эгон Кульмбахер отстал от победившего Ахима Вармбольда на целых три часа, а пришедший третьим поляк Мацей Ставовяк - еще практически на час.

Подиум Эгона Кульмбахера и Мацея Ставовяка стало первым и единственным попаданием на пьедестал почёта представителей стран Варшавского договора. Также как и для автомобилей, на которых они выступали: восточногерманского Wartburg 353 и польского Fiat 125p. Аналог оригинальной итальянской Fiat 125 в дальнейшем по ходу сезона, на американском Ралли Независимой Прессы в ноябре, сможет еще раз показать высокий результат и займет шестое место.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году